Сулье́ (, ) − французская фамилия. Известные носители:

 Сулье, Лор (род. 1987) — андоррская и французская биатлонистка.
 Сулье, Франсеск (род. 1978) — андоррский лыжник, участник двух Олимпийских игр.
 Сулье, Фредерик (1800—1847) — французский писатель и драматург.